Wittmaack ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Wittmaack (1878–1957), deutscher Kaufmann und Schriftsteller
 Ernst Wittmaack (1878–1942), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Hermann Wittmaack (1833–1928), Richter am Reichsgericht
 Johann Heinrich Wittmaack (1822– nach 1878), deutscher Maler
 Karl Wittmaack (1876–1972), deutscher Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Medizinprofessor 
 Theodor Wittmaack (1817–1873), deutscher Neurologe, Namensgeber für das Wittmaack-Ekbom-Syndrom

Siehe auch:
 Wittmack